87. Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 24-25 marca 2012 roku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

W konkursie indywidualnym na dużej skoczni zwyciężył Kamil Stoch, srebrny medal zdobył Bartłomiej Kłusek, a brązowy – Dawid Kubacki. 

Konkurs drużynowy na dużej skoczni wygrał zespół AZS Zakopane w składzie: Andrzej Zapotoczny, Krzysztof Miętus, Maciej Kot i Kamil Stoch. 

Pierwotnie planowano rozegrać również konkurs indywidualny na normalnej skoczni. Zawody na Średniej Krokwi zostały jednak przeniesione na grudzień z powodu braku możliwości mrożenia rozbiegu na tym obiekcie. Ostatecznie konkurs nie doszedł do skutku.

Jury 

Sędziowie orzekający podczas skoków narciarskich

Wyniki

Konkurs drużynowy na dużej skoczni (24.03.2012)

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (25.03.2012)

Kwalifikacje 
Zawodnicy rozpoczynali konkurs z 11. belki.

Konkurs główny 
W pierwszej serii konkursowej zawodnicy skakali z 10. belki. W drugiej natomiast z 8. belki startowej.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich
2012 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem